Het ATP-toernooi van Singapore (officieel het Singapore Open) van 1996 vond plaats van 30 september tot en met 6 oktober in Singapore.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Singapore
1996